Esra significa ràpida en turc i s'utilitza com a nom de dona. Algunes persones notables amb el nom Esra inclouen:

 Esra Bilgiç - actriu turca
 Esra Erden - jugadora de basquetbol turca
 Esra Gümüş - jugadora de voleibol turca
 Esra Özatay - aviadora militar turca
 Esra Şencebe - jugadora de basquetbol turca